Каравака-де-ла-Крус () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Нороэсте.

Занимает площадь 859 км². Расстояние до административного центра провинции — 79 км.

Население 25 760 человек (на 2019 год):

История 
Покровителем города считается Сантисима и Вера Крус и Эль Сальвадор. В 1998 году город стал одним из пяти Святых городов Римской католической церкви, получив этот титул от Папы Римского.

В пещере Куэва Негра (Cueva Negra del Estrecho del Río Quípar) найдены фрагменты обугленных костей возрастом 800 тыс. лет, нагревавшихся до 400°—600°.

Теменная кость из слоя III очень толстая, близка по объёму мозга к мозгу классических неандертальцев.

Население

См. также 
 Крест Каравака

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Мурсии